Windell est un patronyme, prénom et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1990), joueur anglais de football
 (1956-2018), administrateur américain de commerciaux télévisés

Prénom
 (né en 1985), joueur costaricain de football
Windell D. Middlebrooks (1979-2015), acteur américain

Toponyme

, land district d'Australie-Occidentale

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom